То́мас Гейбл Смит (; 18 октября 1900 — 21 февраля 1934), более известный как Том Смит () — английский футболист, выступавший на позиции центрального нападающего.

Биография 
Томас родился в Уитберне (на тот момент — графство Дарем) в 1900 году. Выступал за английские клубы «Марсден Вилла», «Уитберн Джуниорс», «Саут-Шилдс» и «Лестер Сити». В январе 1924 года перешёл в «Манчестер Юнайтед». Дебютировал в составе «Манчестер Юнайтед» 19 января 1924 года в матче против «Фулхэма» на «Крейвен Коттедж». Свой первый гол за «Юнайтед» забил 29 марта 1924 года на «Олд Траффорд», сделав «дубль» в игре против «Сток Сити». Провёл в составе «Юнайтед» четыре сезона, сыграв за это время 90 матчей и забив 16 мячей.

В июне 1927 года перешёл в «Нортгемптон Таун» за 750 фунтов, где провёл три сезона, сыграв 124 матча и забил 22 мяча. В 1930 году стал игроком «Норвич Сити», где и завершил карьеру.

Умер в 1934 году в возрасте 33 лет.

Его младший брат, Сеп, также был футболистом и провёл всю свою карьеру в «Лестер Сити».

Статистика выступлений

Примечания

Ссылки 
 Профиль футболиста на сайте MUFCInfo.com 

Футболисты Англии
Игроки ФК «Гейтсхед» (1899)
Игроки ФК «Лестер Сити»
Игроки ФК «Манчестер Юнайтед»
Игроки ФК «Нортгемптон Таун»
Игроки ФК «Норвич Сити»